Sadinja vas je ime več naselij v Sloveniji:

 Sadinja vas pri Dvoru, občina Žužemberk;
 Sadinja vas, mestna občina Ljubljana;
 Sadinja vas, danes zaselek naselja Semič.